Edward Aggrey-Fynn (1934-2005), un footballeur ghanéen ;
 Ettiené Fynn (1972-), un joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Valère Alfred Fynn (1871-1929), un alpiniste américain.